Суэ́ц (, Эс-Сувайс) — мухафаза в Арабской Республике Египет. Административный центр — город Суэц. Расположена на северо-востоке страны, к востоку от дельты Нила и к западу от Суэцкого залива.

Население 
По данным 2006 года население мухафазы составляет 510 935 человек. Средний прирост населения в год равен 4,25 %.

Административное деление 

Мухафаза делится на 5 округов:
 Суэц
 Эль-Арбаин (самый густонаселенный округ)
 Итака
 Эль-Ганаин (сельскохозяйственный район)
 Фейсал

Экономика 
Развито сельское хозяйство. Добыча известняка, глины, угля, нефти, мрамора. Производство стали, удобрений, пищевая и нефтеперерабатывающая промышленность. Рыболовство. Развивается туризм.
В 1975 была образована свободная экономическая зона Суэц. Она включила в себя два пункта: Порт-Тауфик (площадью 75 660 м²) — по соседству с портом Суэца и Адабия (площадью 247 208 м²) с видом на берег Суэцкого залива на расстоянии 5 км от порта Адабия.

Известные жители, уроженцы 
 Исмаил Ясин — египетский актёр

См. также 
 Суэцкий канал
 Суэцкий кризис
 Суэц

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Ministry of Trade and Industry Free Zones site

Мухафазы Египта